Ро́соман () — село в центральной части Республики Македония, центр общины Росоман.

География 
Село расположено в области Тиквеш, южнее города Велес.

Население 

По переписи 2002 года, село было одним из крупнейших в Македонии: в нём проживали 2554 жителя, из которых:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Росоман

Населённые пункты Северной Македонии